Albano kan syfta på:

Geografi

Italien
 Albano Laziale – en stad i provinsen Roma
 Albano di Lucania – en kommun i provinsen Potenza
 Albano Sant'Alessandro – en kommun i provinsen Bergamo
 Albano Vercellese – en ort och kommun i provinsen Vercelli
 Albanobergen – ett bergsområde i Italien
 Albanosjön – kratersjö i Albanobergen

Sverige
 Albano, Stockholm – ett område i Stockholm
 Albano, Sigtuna kommun – en småort i Sigtuna kommun

Personer

Efternamn
 Elías Fernández Albano (1845–1910), chilenisk politiker
 Lou Albano (* 1933 - 2009), amerikansk fribrottare och skådespelare
 Marcello Albano (* 1961), italiensk serietecknare

Se även
 Al Bano & Romina Power –  en italiensk musikduo
 Albanova –  universitetscampus vid Albano i Stockholm